Raa steht für:
 Raa (), Buchstabe "r" des Thaana-Alphabets
 Raa (Malediven), ein Verwaltungsatoll (Distrikt) der Malediven
 Rah (auch Raa oder Rahe), ein segeltragender Bestandteil der Takelage eines Segelschiffs
 Loch Raa, ein schottischer Süßwassersee

raa steht für:
 Dungmali (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen

RAA steht als Abkürzung für:
 Race Around Austria, ein Extremradrennen entlang der grenznahen Straßen rund um Österreich
 Rat für Allgemeine Angelegenheiten, eine Zusammensetzung des EU-Ministerrats
 Rechtsanwaltsanwärter, veraltet: Konzipist (Österreich)
 Regional Airlines Association, Interessenverband der Regionalfluggesellschaften in den USA
 Regionale Arbeitsstelle
 Repertorium Alborum Amicorum, Datenbank zur Erforschung von Stammbüchern, siehe Stammbuch (Freundschaftsalbum)
 Revolutionärer Aktionsausschuss zur Errichtung der Würzburger Räterepublik 
 Richtlinien für die Anlage von Autobahnen, ein technisches Regelwerk im Straßenbau in Deutschland

R.A.A. steht für:
 R.A.A. La Louvière (Royale Association Athlétique), belgischer Fußballverein

Siehe auch:
 Ra
 RAH

Abkürzung